Тренто — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Тренто — провінція в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже.